La Ligne de mort est le vingt-troisième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de La Ligne de mort furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 19/75 à 31/75).

Synopsis  
Trois crises cardiaques simultanées et l'enlèvement du professeur Hermelin, le tout disposé sur une même ligne, voilà un mystère que Ric saura élucider. On pense à la nouvelle invention du professeur, la "ligne de mort" éponyme, arme terrible qui pourrait intéresser des puissances étrangères. Mais le professeur, après qu'on l'a retrouvé, affirme que cette invention n'est pas au point. Après une nouvelle attaque, Bourdon identifie les agresseurs : des trafiquants d'armes étrangers qui pourraient vouloir voler la "ligne de mort".

Ric parvient à les repérer et à les mettre hors d'état de nuire. Le complice, Delange, est lui-même tué par la capsule de cyanure que Ric lui a lancée et qui lui était destinée.

Personnages 
 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Professeur Hermelin : inventeur de la "ligne de mort"
 Eva Germeau : collaboratrice du professeur et spécialiste du cyanure
 Delange : assistant du professeur
 Gert Elmann, De Vreese : trafiquants d'armes
 Docteur Payen, vétérinaire (sous les traits d'Annie Girardot)

Lieux 
Hansy, lieu imaginaire où se trouvent les laboratoires du professeur Hermelin

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1976